Jawaharlal Nehru Medical College steht für folgende medizinischen Ausbildungsstätten in Indien:

 Jawaharlal Nehru Medical College (Ajmer), Rajasthan
 Jawaharlal Nehru Medical College (Aligarh), Uttar Pradesh
 Jawaharlal Nehru Medical College (Belgaum), Karnataka
 Jawaharlal Nehru Medical College (Bhagalpur), Bihar